Grote Alliantie (1689): verbond tijdens de Negenjarige Oorlog (1688-1697) tussen de Liga van Augsburg, uitgebreid met Engeland en de Republiek der Nederlanden
 Grote Alliantie (1701): verbond tijdens de Spaanse Successieoorlog (1701-1714) tussen o.a. Engeland, Republiek der Nederlanden, Oostenrijk, en Pruisen
 Quadruple Alliantie (1814): verbond tussen Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Pruisen, Rusland en later ook Frankrijk, actief tot 1825

Militaire alliantie
Geschiedenis van Europa